Krupenski ist der Name von 

 Anatoli Nikolajewitsch Krupenski (russisch Анатолий Николаевич Крупенский; 1850–1923), kaiserlich-russischer Diplomat, Geheimrat und Hofmeister
 Juri Krupenski (* 1982), estnischer Schachspieler